Хума може да се отнася за:

 Хума, вид глина;
 Хума, село в област Разград, България;
 Хума, мегленовлашко село в община Гевгели, Северна Македония.